Finlandia je latinský název pro Finsko a může znamenat:
 symfonickou báseň Finlandia skladatele Jeana Sibelia, která inspirovala hymnu Finlandia
 hymnu Finlandia, melodii symfonické básně Jeana Sibelia převzatou do řady písní
 značku vodky Finlandia
 cenu Finlandia, renomovanou finskou literární cenu
 Finlandia Records, vydavatelství klasické hudby (CD a další formáty, dříve LP)
 historickou automobilovou značku Finlandia
 speciální model automobilu Saab 900, vyráběný ve Finsku
 multifunkční hala, kulturní komplex Finlandia v Helsinkách, architekta Alvara Aalta